Hysa steht für:
 Hysa Ltd., eine Firma zum Vertrieb von Schiffsdieseln

Hysa ist der Familienname folgender Personen:
 Shefki Hysa (* 1957), albanischer Journalist und Schriftsteller
 Vilfor Hysa (* 1989), albanischer Fußballspieler